

Armi
 Martello d'armi – arma da botta medioevale

Geografia
 Martello – comune della provincia autonoma di Bolzano
 Val Martello – valle della provincia autonoma di Bolzano

Persone 
 Carlo Martello (c.a 685-741) – principe carolingio
 Carlo Martello d'Angiò, noto anche come Carlo I Martello (1271-1295) – re titolare d'Ungheria
 Goffredo IV Martello (fr. Geoffroy IV d'Anjou, 1072-1106) – conte di Angiò
 Melina Martello (1941) – doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Pier Jacopo Martello (1665-1727) – poeta, drammaturgo e letterato italiano
 Aldo Martello è stato un editore italiano del XX secolo

Altro
 Martello – attrezzo usato per battere colpi direttamente su un materiale o attraverso un utensile
 Martello – cognome italiano
 Martello – osso dell'orecchio medio
 Martello – figura dell'Araldica
 Torre Martello – piccola fortezza costruita a scopo difensivo
 Martello – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Lancio del martello – specialità dell'atletica leggera
 Dito a martello – patologia che colpisce il piede e a volte anche la mano.

Altri progetti